Суперкубок Лівану з футболу 2009  — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 вересня 2009 року між чемпіоном Лівану клубом Аль-Неджмех та володарем кубка Лівану клубом Аль-Ахед.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на footballdatabase

2009
Ліван
Вересень 2009
2009 у ліванському спорті